Minuit est la période de transition d'un jour à l'autre : le moment où la date change. Ce mot peut aussi désigner :

Littérature 
 Les Éditions de Minuit, une maison d'édition française fondée en 1941 ;
 Minuit 2 et Minuit 4, deux recueils de nouvelles de Stephen King publiés à l'origine aux États-Unis en un seul volume sous le titre Four past Midnight en 1990 ;
 Minuit (Midnight), roman d'Erin Hunter paru en 2005 ;
 Minuit (Midnight Breed), série de romans de fantasy de Lara Adrian débutée en 2007.

Musique 
 Minuit, titre d'un polka par Émile Waldteufel (opus 168) ;
Minuit, un album du collectif Bon Entendeur, sorti en 2021.

Groupes 
 Minuit, groupe de musique électronique néo-zélandais formé en 1998 ;
 Minuit, groupe de rock français formé en 2013.

Patronyme 
 Pierre Minuit (1580-1638), homme politique wallon.

Télévision 
 Minuit (Meia notte), téléfilm franco-brésilien réalisé par Walter Salles et Daniela Thomas, diffusé pour la première fois en 1998.

Voir aussi 
 
 
Homonymie de titre